Варзуга:
 Варзуга — село в Мурманской области.
 Варзуга — река в Мурманской области.
 Сельское поселение Варзуга — муниципальное образование в Мурманской области.